Falmouth – miasto w Anglii
 Falmouth – stolica parafii Trelawny na Jamajce
 Falmouth – miejscowość w Antigui i Barbudzie
Miejscowości w USA:
 Falmouth – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Pendleton
 Falmouth – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Falmouth – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Falmouth – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
 Falmouth – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
 Falmouth – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
 Falmouth – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Stafford
Gminy w USA:
 Falmouth (ang. Falmouth Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Falmouth (ang. Falmouth Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable